Роман Вовк (литовський князь) — Від (або Віт чи Роман Руський, чи Римунт) на прізвисько Вовк (*бл.1190 - †1270) — невідомий польським та литовським хронікам литовський князь, згаданий руськими літописами.
 Вовк Роман Андрійович (1947) – український музикант і педагог, кларнетист. Кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений діяч мистецтв України.

Див. також 
 Вовк (прізвище)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок